Harry Tham kan syfta på:

* Harry Tham (1867–1933), svensk militär
 Harry Tham (1905–1989), svensk ingenjör